Гетсиманський сад — оливковий сад, розташований у нижній частині Оливкової гори біля струмка Кедрон на схід від центру Старого міста в Єрусалимі (тепер Ізраїль).
 Гефсиманський сад — 24-й заключний епізод 4-го сезону серіалу «Цілком таємно».